Бургундијски грофови су:

{| class="wikitable"
|-
!style=background:#aadead;| Династија
!style=background:#ababab;| Владар
!style=background:#efdead;| Слика
!style=background:#efdead;| Раздобље
!style=background:#efdead;| Грб
|-
| Иврејска династија || Реџиналд I Бургундски ||  || (1026–1057) || 
|-
| Иврејска династија || Виљем I Велики ||  || (1057-1087) || 
|-
| Иврејска династија || Реџиналд II Бургундски (антигроф) ||  || (1087-1097) || 
|-
| Иврејска династија || Виљем II Немац, бургундски гроф (антигроф) || || (1097-1125) ||
|-
| Иврејска династија || Стефан Храпави, бургундски гроф (антигроф) ||  || (1097-1102) ||
|-
| Иврејска династија || Виљем III Дете (антигроф) || || (1125-1127) ||
|-
| Иврејска династија || Реџиналд III Бургундски (антигроф) ||  || (1127-1148) ||
|-
| Династија Хоенштауфен || Беатриче од Бургундије ||  || (1148-1158) ||
|-
| Династија Хоенштауфен || Фридрих Барбароса ||  || (1158-1190) || 
|-
| Династија Хоенштауфен || Отон I Хоенштауфен ||  || (1190-1200) || 
|-
| Династија Хоенштауфен || Жана I Хоенштауфен || || (1200–1205) ||
|-
| Династија Хоенштауфен || Беатриче II Хоенштауфен || || (1205-1208) ||
|-
| Династија Хоенштауфен || Отон II Бургундски ||  || (1208-1234) ||
|-
| Династија Андехс || Отон III Бургундски || || (1234-1248) || 
|-
| Династија Андехс || Хју I Шалонски ||  || (1248-1266) ||
|-
| Династија Савоја || Филип I Савојски || || (1267-1285) || 
|-
| Иврејска династија || Отон IV Бургундски ||  || (1285-1303) || 
|-
| Иврејска династија || Роберт Бургундски ||  || (1303-1315) || 
|-
| Династија Капета || Жана II Бургундска ||  || (1315-1330) || 

|-
| Династија Капета || Филип V Високи ||  || (1315-1322) || 
|-
| Династија Капета || Жана III Бургундска ||  || (1330-1347) ||
|-
| Бургундска династија || Јуд IV Бургундски ||  || (1330-1347) || 
|-
| Бургундска династија || Филип I Руврски ||  || (1347-1361) || 
|-
| Династија Валоа || Маргарита I Бургундска ||  || (1361-1382) ||
|-
| Династија Дампјер || Луј II Фландријски ||  || (1382-1384) ||

Историја Француске у средњем веку